Сорренто:

 Сорренто — город в Италии, в регионе Кампания, подчиняется административному центру Неаполь.
 Сорренто — город в Австралии, в штате Виктория, подчиняется административному центру Мельбурн.
 Сорренто — статистически обособленная местность, расположенная в округе Лейк (штат Флорида, США).
 Сорренто — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 Сорренто — высотный жилой комплекс в Гонконге.